Віньоне () - муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Вербано-Кузіо-Оссола
 Віньоне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда